Indigó
 indigó (növénynemzetség): a pillangósvirágúak közé tartozó trópusi-szubtrópusi növénynemzetség
 indigó (festőnövény): indigofera tinctoria (régi: indigofera anil)
 indigó (kémia): az indigócserjék kivonatából, vagy szintetikusan előállított színezőanyag
 indigókármin: az indigócserjék kivonatából, vagy szintetikusan előállított színezőanyag
 indigópapír: festékréteggel bevont, mechanikus másolásra alkalmas papír
Indigo
 Indigo (1984) amerikai televíziós színésznő
 Indigo szlovák rockegyüttes
 Indigo: Women of Song Olivia Newton-John 2004-es albuma
 Indigo Bartók Eszter második albuma